Scheidl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Marie Scheidl (1913–2005), deutsche Kinderbuchautorin
 Josef Scheidl (1907–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Scheidl (* 1929), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Leopold Scheidl (1904–1974), österreichischer Geograph und Hochschulrektor
 Lili Hutterstrasser-Scheidl (1882–1942), österreichische Komponistin
 Michael Scheidl (* 1954), österreichischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Roman Scheidl (* 1949), österreichischer Maler und Grafiker
 Rudolf Scheidl (* 1953), österreichischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Theodor Scheidl (1880–1959), österreichischer Bariton und Leichtathlet

Siehe auch:
 Scheidel